MSZ – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Yuri Gargarin Namibe, Mocamedes, Angola